Чемпионат Южной Америки по футболу для игроков до 15 лет () — футбольный турнир для южноамериканских футбольных сборных до 15 лет, который проходит каждые два года. В нём принимают участие южноамериканские игроки не старше 15 лет. Организатором турнира является КОНМЕБОЛ. Первый розыгрыш турнира прошёл в 2004 году и в нём принимали участие сборные до 16 лет, но уже со следующего года в нём участвовали сборные до 15 лет.

Самой титулованной сборной турнира является Бразилия, выигравшая его 5 раз.

Результаты

Статистика по сборным

См. также
 Чемпионат Южной Америки по футболу (юноши до 17 лет)
 Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

КОНМЕБОЛ